Racionalismo puede estar haciendo referencia a:

Filosofía
El actual movimiento racionalista, relacionado con el ateísmo y el humanismo secular.
 El racionalismo, corriente filosófica iniciada por René Descartes y opuesta al empirismo.

Arquitectura
 El racionalismo arquitectónico, movimiento arquitectónico de la primera mitad del siglo XX.